Fei se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Liang Fei
 Rui Fei